Markek Emanuel Salvátor Habsbursko-Lotrinský celým jménem Markus Emanuel Salvator Franziskus de Paula Stanislaus Gregorius Joseph Florian Maria Joseph Hubert Ignatius von Habsburg-Lothringen (* 2. dubna 1946, zámek Persenbeug) je rakouský šlechtic a arcivévoda z Toskánské linie Habsburků. Žije v lázeňském městě Bad Ischl, v Horním Rakousku.

Biografie 
Narodil se na zámku Persenbeug ve spolkové zemi Dolní Rakousy. Jeho rodiči byli Hubert Salvátor Rakousko-Toskánský (30. dubna 1894–24. března 1971) a jeho manželka, princezna Rosemary ze Salm-Salmu (13. dubna 1904–3. května 2001). Marek Emanuel Spravuje Císařskou vilu v Bad Ischlu.

Majitel Císařské vily 
Císařská vila (německy Kaiservilla) je menší palác, který sloužil jako letní sídlo rakouského císaře Františka Josefa I. a jeho manželky, císařovny Alžběty Bavorské. Po smrti císaře v roce 1916 objekt zdědila jeho mladší dcera, arcivévodkyně Marie Valerie. Jelikož Císařská vila byla habsburským soukromým majetkem a Maria Valerie se také spolu s manželem Františkem Salvátorem Rakousko-Toskánským zřekli jakýchkoli nároků na trůn, zůstal objekt i po zániku Rakouska-Uherska v roce 1918 v jejich držení. Následně vilu zdědil jejich syn Hubert Salvator Habsbursko-Toskánský a po jeho smrti Marek Emanuel již třetí v generaci po císaři Františku Josefovi.

Manželství a potomci 
Marek Emanuel se 30. prosince 1982 ve Vídni oženil s Hildou Jungmayrovou. Jejich potomci vzhledem k neurozenosti jeho manželky (morgantické manželství) mají nárok pouze na titul hrabě/hraběnka. Manželům se narodily tři děti:
 Valentin Salvátor Marek, hrabě Habsbursko-Lotrinský, * 30. července 1983, Salcburk
 Maximilian Salvátor, hrabě Habsbursko-Lotrinský, * 28. prosince 1984, Salcburk
 Magdalena Maria Sophie Rosemary, hraběnka Habsbursko-Lotrinská, * 7. března 1987, Salcburk

Tituly a oslovení 
Marek Emanuel má právoplatné šlechtické tituly: císařský princ, arcivévoda Rakouský, princ Toskánský a královský princ Uherský s oslovením Jeho císařská a královská Výsost, arcivévoda Marek Emanuel Salvátor Habsbursko-Lotrinský (německy: Seine Kaiserliche und Königliche Hoheit, Erstherzog Markus Emanuel Salvator von Habsburg-Lothringen).

Ocenění 
Čestné občanství města Holíč, 2016.

Galerie

Vývod z předků

Reference 

Rakouští princové
Markus Emanuel
Arcivévodové
Narození v Horních Rakousích
Narození v roce 1946
Narození 2. dubna
Žijící lidé
Muži
Habsbursko-lotrinští v 20. století
Habsbursko-lotrinští v 21. století